Marnay ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

 Marnay (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 Marnay (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Marnay (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 Kanton Marnay, Kanton im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
 Marnay-sur-Marne, Gemeinde im Département Haute-Marne
 Marnay-sur-Seine, Gemeinde im Département Aube

Marnay ist der Künstlername von:
 Eddy Marnay (1920–2003), französischer Songwriter, Texter und Komponist